Jméno a příjmení Antonín Liška má více nositelů:

 Antonín Liška (1924–2003) – český katolický teolog, biblista a biskup
 Antonín Liška (1791) (1791–1847) – český katolický teolog a překladatel Homéra
 Antonín Liška (malíř) (1900–1978) – český ředitel muzea, malíř-kubista a historik umění
 Antonín Liška (pilot) (1911–1998) – čs. válečný pilot a spisovatel